Wattendorff ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Wattendorff (1776–1859), deutscher Textilunternehmer und Firmengründer
 Heinrich Wattendorff (1845–1909), deutscher Politiker
 Joachim Wattendorff (1928–2008), deutscher Botaniker und Strahlenbiologe
 Joseph Wattendorff (1818–1884), deutscher Textilunternehmer

Siehe auch:
 Wattendorf (Begriffsklärung)